Der Knoxville Challenger 2015 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. November 2015 in Knoxville stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 64 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 159 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 137 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Knoxville (Tennessee)